Barrenillo puede referirse a uno de los siguientes coleóperos:
 Orthotomicus erosus
 Orthotomicus longicollis
Ips sexdentatus
Ips acuminatus
Pityogenes sp
Pityogenes calcaratus
Tomicus minor
Tomicus piniperda
Tomicus destruens